C37 ou C.37 peut faire référence à :
 Caudron C.37, un biplan français trimoteur de transport de passagers ;
 HMS C37, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Sauber C37, un monoplace de Formule 1 engagée par l'écurie suisse Sauber ;
 Tumeur maligne du thymus, d'après la classification internationale des maladies ;
 NGC 6885, un amas ouvert dans la constellation du Petit Renard, notée C37 au catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres